Гран-прі Італії 2018 (офіційно Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2018) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 2 вересня  на Автодромі Монца в Монца, Італія. Це чотирнадцятий етап чемпіонату світу, вісімдесят восьме Гран-прі Італії і шістдесят дев'яте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
  – Ніко Гюлькенберг отримав штраф у 40 позицій: 10 за спричинення аварії на старті Гран-прі Бельгії і 30 позицій за заміну компонентів двигуна.
  – Данієль Ріккардо отримав штраф у 30 позицій за заміну компонентів двигуна.
  – Маркус Ерікссон отримав штраф у 10 позицій за заміну компонентів двигуна.

Перегони

Примітки 
  – Макс Ферстаппен фінішував третім, але отримав штраф у п'ять секунд за зіткнення Вальттері Боттасом.
  – Ромен Грожан фінішував шостим, але був дискваліфікований за порушення технічного регламенту (Днище автомобіля не відповідало регламенту).

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Італії
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Вересень 2018
2018 в Італії